Die Erste Liga 2005 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 6. Mai und endete am 4. November 2005.

Modus 
Die 26 Mannschaften waren in zwei regionalen Gruppen aufgeteilt. Jedes Team spielte hierbei zweimal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Superliga auf.

Gruppe Südwest 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Nordost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005